Mužská dvouhra Moselle Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do singlové soutěže metského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl německý tenista Peter Gojowczyk, kterého ve druhém kole vyřadil Kei Nišikori.

Vítězem se stal 33letý Francouz Gilles Simon, jenž ve finále zdolal 31letého německého kvalifikanta Matthiase Bachingera, figurujícího na 166. pozici, po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. V probíhající sezóně si po triumfu na Maharashtra Open 2018 připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. V rámci Moselle Open se jednalo o třetí Simonovu trofej, když turnaj ovládl již v letech 2010 a 2013. Francouz zahájil sezónu na 89. příčce. Bodový zisk jej 24. září 2018 vrátil do první světové třicítky na 29. místo. Poprvé od sezóny 2011 vyhrál dva turnaje v jednom kalendářním roce. Pro Bachingera to bylo první kariérní finále na túře ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2018
ATP World Tour 2018